11 de setembro — o 254º dia do ano no calendário gregoriano
 Ataques de 11 de setembro de 2001 — ataques terroristas organizados pela Al-Qaeda contra alvos civis nos Estados Unidos da América
 Golpe de Estado no Chile em 1973 — que, liderado por Augusto Pinochet, instaurou uma ditadura no país até 1990

 Filmes
 Fahrenheit 9/11 — documentário de 2004 escrito, estrelado e dirigido pelo cineasta estadunidense Michael Moore
 9/11 — sobre os ataques de 11 de setembro de 2001
 11'9"01 September 11 — composto de 11 curta-metragens e diretores produzido por Alain Brigand

Desambiguações de datas